En anatomie humaine, le pied grec est un pied dont l'orteil le plus long est le deuxième.
 Le  pied grec () est une unité de longueur de l'Antiquité.